Retalhuleu – miasto w Gwatemali
 Retalhuleu – departament Gwatemali